Кульбаба Алла Анатольевна () — украинская дирижёр, педагог. Народная артистка Украины (2019).

Биография 
Родилась 3 апреля 1968 года в городе Кривой Рог в семье инженерно-технических работников.

Окончила среднюю школу № 1 в Кривом Роге. В 1987 году окончила с красным дипломом Криворожское музыкальное училище, отделение хорового дирижирования.

В 1992 году окончила класс хорового дирижирования Л. М. Венедиктова (по другим данным — В. Р. Лысенко) Киевской консерватории, в 1995 году — класс оперно-симфонического дирижирования В. Б. Гнедаша.

С 1995 года — ассистент главного дирижёра Национальной оперы Украины, с 1999 года — дирижёр.

С 2009 года — доцент кафедры оперной подготовки в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

С 1998 года сотрудничала с Киевским симфоническим оркестром и хором под управлением Роджера Макмерина.

Творческая деятельность

Дирижирование 
 «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» П. Чайковского;
 «Аида», «Травиата», «Макбет» Дж. Верди;
 «Манон Леско» Дж. Пуччини;
 «Кармен» Ж. Бизе;
 «Тайный брак» Д. Чимарозы;
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно;
 симфонические и камерные произведения.

Награды 
 3-я премия Национального конкурса дирижёров имени С. Турчака (1994);
 Заслуженный деятель искусств Украины (3 июля 2008);
 Народная артистка Украины (8 ноября 2019).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Газета «Пульс». Женщина-дирижёр.
 Газета «Пульс». Алла Кульбаба: «Стараюсь как можно чаще приезжать в Кривой Рог».
 Национальная опера Украины: Кульбаба Алла.

Выпускники Криворожского музыкального училища
Дирижёры Украины
Преподаватели Киевской консерватории
Национальная опера Украины
Женщины-дирижёры